Walter (voornaam), een jongensnaam
 Walter (kunstcentrum), een werkplaats en speelplek voor experimentele en avant-garde muziek en kunst in Anderlecht, Brussel
 Walter (Mühlhausen), een historisch merk van motorfietsen
 Walter (Praag), een historisch merk van motorfietsen
 Watrange, Luxemburgs: Walter, een plaats in Luxemburg
 Walter (Muppet), een personage in de film The Muppets
 Walter (film), een Amerikaanse film uit 2015